Preciosa, novější češtinou precióza (pomn.), je souhrnné označení pro drahocenné předměty, klenoty a skvosty. Zahrnuje i některé předměty užívané při liturgii.

Další významy 

 Preciosa (společnost) – český výrobce křišťálového skla
 Preciosa (telenovela) – mexická telenovela z roku 1998

Šperky
Výrobky ze skla